Phantasiewort kann bezeichnen:
ein einzelnes frei erfundenes Wort, siehe Kunstwort
ein Wort einer Phantasiesprache, siehe Konstruierte Sprache